Deux sommets portent ce nom en Suisse romande :
 Cape au Moine ( alt.), sommet des Préalpes vaudoises ;
 Cape au Moine ( alt.), sommet des Préalpes fribourgeoises.